Панге́он — греческий топоним. Может означать:

 Пангеон — гора в Греции.
 Пангеон (дим) — община Греции.